Bettensteuer steht für:
 Bettensteuer (Preußen), eine ab 1727 in Preußen erhobene und nach ihrem vorgeblichen Zweck, der Beschaffung von Soldatenbetten, benannte Steuer
 Hotelsteuer, eine Gemeindesteuer für die Nutzung von Hotels durch Gäste

Umgangssprachliche Bezeichnung für verschiedene Abgaben auf entgeltliche Übernachtungen:
 Ortstaxe
 Kulturförderabgabe